Bourg-l'Évêque, une commune française, située dans le Haut-Anjou du département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire (France).
 Bourg-l'Évesque, un sous-quartier du Quartier Bourg-l'Évesque - la Touche - Moulin du Comte, quartier administratif de Rennes, situé dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne (France).